Gwalior (stad), een stad in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh
 Gwalior (district), een district in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh
 Gwalior (staat), een voormalige vorstenstaat op het Indisch Schiereiland
 Gwalior (residentie), een residentie van Brits-Indië